Philippinenhof ist der Name von geographischen Objekten:

 Ortslage des Kasseler Stadtteils Philippinenhof-Warteberg, Hessen
 Philippinenhof (Müncheberg), Ortsteil der Stadt Müncheberg, Brandenburg